Ліфт — технічна споруда зі спеціальною кабіною для вертикального переміщення людей або вантажів у спеціальних кабінах (клітках), що рухаються в жорстких напрямних пристроях;
 Ліфт — підіймач рідини у свердловині на основі подавання газу.

Кінематограф 
 «Ліфт» — американсько-нідерландський фільм жахів 2001 року;
 «Ліфт» — російський трилер 2006 р.;
 «Ліфт» — фільм 2011 року.